El término saltarín de cabeza dorada puede referirse a: 

 saltarín de cabeza dorada: el nombre popular de la especie de ave Lepidothrix vilasboasi ,
o
 saltarín de cabeza dorada: el nombre popular en Perú de la especie de ave Ceratopipra erythrocephala.